Елень:

 «Елень» — галера Балтийского флота Российской империи 1740 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Елень» — галера Балтийского флота Российской империи 1756 года постройки.
 «Елень» — прам Азовской флотилии Российской империи галера 1770 года постройки.

См. также 
 
 Елень, Иренеуш